Северо-Восточный округ

Ботсвана 

Северо-Восточный округ

Россия 

Северо-Восточный административный округ, Москва